Painkiller — совместный проект Джона Зорна, Мика Харриса и Билла Ласвелла. Творчество коллектива сочетает в себе элементы грайндкора, джаза, эмбиента и импровизационной музыки. Живые выступления коллектива, в отличие от студийных записей, обычно представляют собой чрезвычайно длинные импровизации (например, «Batrachophrenoboocosmomachia» с альбома «Talisman: Live in Nagoya» длится более получаса) в стилистике, которую можно описать как сочетание джаза и метала, ведущую партию в которых исполняет Зорн.

История

Состав 
 Джон Зорн — саксофон
 Билл Ласвелл — бас
 Мик Харрис — ударные

Дискография 
 Guts of a Virgin (1991)
 Buried Secrets (1992)
 Rituals: Live in Japan (1993)
 Execution Ground (1994)
 Collected Works (1997, включает Guts of a Virgin, Buried Secrets, Execution Ground, Live in Osaka и бонус) 4-CD бокс-сет
 Guts of a Virgin/Buried Secrets (1998, совместное издание первых двух альбомов)
 Talisman: Live in Nagoya (2002)
 50th Birthday Celebration Volume Twelve (2005, при участии Майка Паттона)
 The Prophecy (2013, при участии Ёсиды Тацуи)

Ссылки 
Painkiller на сайте Скотта Майкрантца

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Исполнители джазкора
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Исполнители Earache Records
Экспериментальные музыкальные коллективы из США